У́жгородський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Ужгород.

 Ужгородський провулок — провулок у місті Дрогобич Львівської області.
 Ужгородський провулок — провулок у місті Київ.
Ужгородський провулок — провулок у місті Перевальськ Луганської області.

Див. також 
 Ужгородська вулиця

Провулки